

Новосеменкино — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Новосеменкино — село, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Старосеменкино